Assedio di Oldenzaal (1597)
 Assedio di Oldenzaal (1626)